Erdinger ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Erdinger (1829–1917), österreichischer Theologe und Schriftsteller

Siehe auch:
 Erdinger Weißbräu